Литвиненко Ирина Андреевна (в браке — Эктова; род. 8 января 1987) — казахстанская лёгкоатлетка (тройной прыжок), мастер спорта международного класса Республики Казахстан.

Биография 
Ирина Литвиненко-Эктова мастер спорта международного класса РК, специализация — тройной прыжок. Выступает за «Вооруженные силы РК». Тренеры: А. Н. Эктов.

И. А. Литвиненко — участница Олимпиады 2008 в Пекине и Олимпиады 2012 в Лондоне, Олимпиады 2016 в Рио де Жанейро, Олимпиады 2020 в Токио. Принимала участие в трех чемпионатах мира: в Берлине (2009), в Тэгу (2011) и в Стамбуле (2012). Но медали завоевывала только на азиатских чемпионатах. В 2011 году на мемориале Г. Косанова получила лицензию на Олимпиаду 2012 в Лондоне.

1 февраля 2018 года на Чемпионате Азии в Тегеране в закрытых помещениях Ирина выиграла золотую медаль в тройном прыжке  с результатом 13.79 метров.

Лучшие результаты 
 на открытом воздухе — 14,48 —  Алматы (27.07.2011)
 в помещении — 14,09 —  Караганда (27.01.2012)

Семья 
Ирина замужем. Муж — Евгений Эктов — казахстанский легкоатлет (тройной прыжок), неоднократный призёр чемпионатов Азии.
Дочь — Яна (род 2010 г.)

Примечания

Ссылки 
 Irina Ektova-Litvinenko на сайте IAAF

Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года